Ове табеле изотопа показују познате изотопе хемијских елемената поређаних по растућем атомском броју (слева надесно) и растућим бројем неутрона (одозго ка доле).

Времена полуживота су показана бојом кућице према схеми десно. Боја оквира показује време полуживота најстабилнијег нукеларног изомера.

Табела изотопа (комплетна) показује све изотопе у једнинственој схеми.

The data for these tables came from Brookhaven National Laboratory which has an interactive Table of Nuclides with data on ~3000 nuclides.

Изотопи елемената 1-15

Изотопи елемената 16-30

Изотопи елемената 31-45

Изотопи елемената 46-60

Изотопи елемената 61-75

Изотопи елемената 76-90

Изотопи елемената 91-105

Изотопи елемената 106—111